

Geografia 
 Polonia
 Turek – città del distretto di Turek nel voivodato della Grande Polonia
 Turek – comune rurale del distretto di Turek nel voivodato della Grande Polonia

Persone 
 Daniel Turek – ciclista su strada ceco
 John Turek – ex cestista statunitense
 Rudolf Turek – storico e archeologo ceco
 Toni Turek – calciatore tedesco